Die Baureihe 276 bezeichnet:

 Diesellokomotive MaK G 1206
 Elektrischer Triebzug DR-Baureihe 276